Perkussion kan syfta på:
Perkussion – ett musikinstrument, se slagverk
Perkussion (medicin) – medicinsk undersökning genom knackningar